Clémence Grimal (1994-), snowboardeuse française.
 Pierre Grimal (1912-1996), historien de l'Antiquité romaine, membre de l'Institut,
 Florence Dupont (1943-), fille de Pierre, helléniste et latiniste,
 François Grimal (1947-), fils de Pierre, sanskritiste, membre de l'EFEO (Pondichéry), membre de l'Académie des sciences d'outre-mer,
 Nicolas Grimal (1948-), fils de Pierre, égyptologue français, membre de l'Institut et professeur au Collège de France,
 David Grimal (1973-), violoniste, fils de Nicolas,
 Alexandra Grimal (1980-), saxophoniste et compositrice de jazz, fille de Nicolas.

Notes et références